

Bible 
Hiram (ou Hyram) est le nom de deux personnages mentionnés dans la Bible :
 Hiram , roi de Tyr et allié des rois d'Israël.
 Hiram, fondeur et forgeron envoyé par son roi auprès du roi Salomon pour aider à la construction du Temple de Jérusalem. Dans la franc-maçonnerie il a donné lieu à la légende d'Hiram.

Monarques 
 Hiram II, roi de Tyr et de Sidon vers 736 av. J.-C. ;
 Hiram III, roi de Tyr de 551 à 531 av J.C.

Toponymie 
Hiram est le nom de plusieurs villes américaines :
 Hiram en Géorgie ;
 Hiram dans le Maine ;
 Hiram dans l'Ohio.

Le temple maçonnique de la loge Hiram est un bâtiment américain classé au Registre national des lieux historiques, et situé à Franklin, dans le Tennessee.

Autres 
 L'opération Hiram, est une opération militaire israélienne de la première guerre israélo-arabe.
 HIRAM (Health Infrastructures based upon Reactive Architecture Models) est un projet e-infrastructures H2020.

Homonymie dynastique
Homonymie de toponyme